Cliffe ist der Familienname folgender Personen:

 Frederic Cliffe (1857–1931), englischer Komponist

Siehe auch:
 Cliff